Европско првенство у рвању 2003. одржано је у Београду у Србији и Црној Гори за грчко-римски стил, и у Риги, главном граду Летонији за слободни стил.

Освајачи медаља

Грчко-римски стил

Слободни стил - мушкарци

Слободни стил - жене

Биланс медаља

Спољашње везе 
 Рвачка база података

Европско првенство у рвању
Међународна спортска такмичења у Београду
Спорт у Летонији
Спорт у 2003.
Рвање у Србији
Рвање у Београду